Slag bij Écija (1039)
 Slag bij Écija (1275)